Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Lisa McShea e Milagros Sequera che hanno battuto in finale Tina Križan e Katarina Srebotnik 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Marion Bartoli /  Liezel Huber (quarti di finale)
 Henrieta Nagyová /  Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Lisa McShea /  Milagros Sequera (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2004